Termin SPEC ima više značenja.

 Ornitinska dekarboksilaza, enzim
 Spektinomicin, antibiotik